Lhoták je české příjmení.

Známí nositelé tohoto příjmení

 Antonín Lhoták (1897–1975) – český sochař
 Jan Lhoták (* 1982) – historik Muzea Šumavy
 Kamil Lhoták (1912–1990) – český malíř, grafik a ilustrátor
 Kamil Josef Lhoták (1876–1926) – lékař a farmakolog
 Zdeněk Lhoták (* 1949) – český fotograf